Новоильинск — название населённых пунктов:

Россия 
 Новоильинск — село в Заиграевском районе Бурятии.
 Новоильинск — село в Чернышевском районе Забайкальского края.